MAH ou Mah peut faire référence à :

Code 
MAH ou mah est un code signifiant :
 MAH,  ;
 MAH,  ;
 mah, le marshallais, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Patronyme 

 Nathaniel Mah (1995-), skieur canadien.

Symbole 
mAh est un symbole qui signifie :
 Milliampère-heure, une unité de charge électrique.

Toponyme 

 Mah, une localité du Cameroun.

Code
Code IATA des aéroports